«Nue» — п'ятий студійний та четвертий франкомовний альбом канадо-бельгійської поп-співачки Лари Фабіан. У Франції альбом вийшов 28 серпня 2001, у Канаді — 30 жовтня 2001.

Список композицій

Чарти

Продажі

Примітки

Посилання 
 Лара Фабіан ‎– альбом Nue на discogs.com 
 Офіційний вебсайт Лари Фабіан 

Альбоми Лари Фабіан
Альбоми Polydor Records
Альбоми Universal Music Group
Франкомовні музичні альбоми